Робе́р Кристо́ф (; 22 февраля 1938, Марсель — 18 апреля 2016, Авиньон) — французский пловец, специализировавшийся на плавании на спине. Выступал за национальную сборную Франции в период 1953—1965 годов, участник трёх летних Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, чемпион Средиземноморских игр в Бейруте, многократный победитель и призёр первенств национального значения.

Биография 
Робер Кристоф родился 22 февраля 1938 года в городе Марселе департамента Буш-дю-Рон. Активно заниматься плаванием начал с раннего детства, в возрасте пятнадцати лет в 1953 году присоединился к местному одноимённому спортивному клубу «Марсель», за который впоследствии выступал на протяжении всей своей спортивной карьеры.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1956 года, когда вошёл в основной состав французской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мельбурне. Был близок здесь к попаданию в число призёров, в стометровом плавании на спине дошёл до финала и занял в решающем заплыве четвёртое место, немного не дотянув до бронзовой медали.

В 1958 году Кристоф побывал на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в плавании на спине на дистанции 100 метров. В следующем сезоне добавил в послужной список золотую награду, выигранную в стометровом плавании на спине на Средиземноморских играх в Бейруте. Находясь в числе лидеров плавательной команды Франции, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Риме — на стометровке вновь дошёл до финала и снова финишировал четвёртым, остановившись в шаге от призовых позиций. Также вместе с партнёрами по сборной выступал здесь в программе смешанной эстафеты 4 × 100 м, но не смог пройти дальше предварительного квалификационного заплыва.

После римской Олимпиады Робер Кристоф остался в основном составе французской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, на чемпионате Европы 1962 года в Лейпциге он дважды поднимался на пьедестал почёта, в эстафетах 4 × 100 м и 4 × 200 м вольным стилем завоевал золотую и серебряную медали соответственно. Позже отправился представлять страну на Олимпийских играх в Токио, где выступал в эстафете 4 × 100 м вольным стилем и плавании на 200 метров на спине — в обеих этих дисциплинах не добился существенного успеха, остановившись на предварительных этапах. Вскоре по окончании этих соревнований в 1965 году принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым французским пловцам.

Завершив спортивную карьеру, в течение многих лет работал тренером по плаванию, занимал должность президента плавательного клуба в коммуне Авиньон департамента Воклюз.

Умер 18 апреля 2016 года в возрасте 78 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Франции
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы Европы по плаванию